Александр Сергеевич Мищенко (род. 18 августа 1941 года, Ростов-на-Дону) — советский и российский учёный-, профессор.

Биография 
Окончил механико-математический факультет МГУ по кафедре высшей геометрии и топологии (1965), ученик С. П. Новикова.

Кандидат физико-математических наук (1968), тема кандидатской диссертации «K-теория на категории бесконечных комплексов». Доктор физико-математических наук (1974), тема докторской диссертации «Гомотопические инварианты неодносвязных многообразий».

Преподаёт в Московском университете, профессор кафедры высшей геометрии и топологии механико-математического факультета (1979). 

Сотрудничает в Математическом институте им. В. А. Стеклова PAH.

Научные интересы 
Геометрия и топология с приложениями. Применение алгебраических и функциональных методов в теории гладких многообразий c некоммутативной геометрией и топологией.

Приложения геометрии и топологии к математическому моделированию в экологии, молекулярной биологии, биоинформатике.

История математики. Математическое образование, история преподавания математики.

Библиография 
«С*-алгебры и К-теория» (соавт., 1979),
 
«Векторные расслоения и их применения» (1984),

«Курс дифференциальной геометрии и топологии» (соавт., 1980),

«Краткий курс дифференциальной геометрии и топологии» (соавт., 2004),

«Метод канонического оператора в прикладной математике» (соавт., 1974),

«Метод канонического оператора Маслова. Комплексная теория» (соавт., 1974),

«Сборник задач по дифференциальной геометрии и топологии» (соавт., 1981).

Избранные статьи 
 Мищенко Е. Ф., Мищенко А. С., Зеликин М. И. Адекватность математических моделей в теории управления, физике и экологии. // Матем. обр., 2019, № 4(92), 2-16.
 Мищенко Е. Ф., Мищенко А. С., Зеликин М. И.. Адекватность математических моделей в теории управления, физике и экологии (Окончание). // Матем. обр., 2020, № 1(93), 2-14.

Награды 
Премия Московского математического общества за работу о K-теории бесконечномерных CW-комплексов (1971, совместно с В. М. Бухштабером).

Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники за цикл работ «Исследование инвариантов гладких многообразий и гамильтоновых динамических систем» (1996, совместно с А. Т. Фоменко).

Премия им. М. В. Ломоносова МГУ за педагогическую деятельность (2001).

Заслуженный профессор Московского университета (2006).

Примечания

Ссылки 
 Летопись Московского университета. Мищенко А. С.
 Персональная страница на сайте Общероссийский математический портал
 Болибрух А. А., Ирматов А. А., Зеликин М. И., Лупанов О. Б., Майнулов В. М., Мищенко Е. Ф., Постников М. М., Соловьёв Ю. П., Троицкий Е. В. Александр Сергеевич Мищенко (к шестидесятилетию со дня рождения)  // УМН, 56:6(342) (2001),  167–170

Лауреаты Ломоносовской премии МГУ
Преподаватели механико-математического факультета МГУ
Заслуженные профессора МГУ